Název Počaply má více sídel:
 Počaply (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Horní Počaply – obec v okrese Mělník
 Počaply (Králův Dvůr) – část města Králův Dvůr v okrese Beroun
 Počaply (Terezín) – část města Terezín v okrese Litoměřice
 Počaply (Sezemice) – část obce Sezemice v okrese Pardubice

Externí odkazy